Едгар може да се отнася за:

 Едгар Хувър - основател на ФБР
 Едгар Мичъл – американски астронавт
 Едгар Дега – френски художник
 Едгар Алън По – американски писател
 Едгар Давидс- датски футболист
 Едгар - опера на Джакомо Пучини

Лични имена